Calvillo bezeichnet:

 Calvillo (Aguascalientes), Stadt in Mexiko
 Municipio Calvillo, Gemeinde in Mexiko
 Río Calvillo, Fluss in Mexiko

Calvillo ist zudem der Nachname folgender Personen:

 Anthony Calvillo (* 1972), US-amerikanischer Canadian-Football-Spieler
 Gilberto Calvillo Vives (* 1945), Vorsitzender des mexikanischen Statistikinstituts INEGI
 Salvador Calvillo Madrigal (1901–1992), mexikanischer Schriftsteller und Akademiker
 Tomás Javier Calvillo Unna (* 1955), mexikanischer Diplomat